St. Silvester (nach Silvester I., heiliggesprochener Papst) steht für:
 Sylvesterkirche, zahlreiche Kirchengebäude
 St. Silvester FR, Gemeinde im schweizerischen Kanton Freiburg

Siehe auch:
 San Silvestre
 Saint-Sylvestre